Early to Bed est le titre original de plusieurs films :
 Le Valet casse tout (Early to Bed), un film muet américain de Emmett J. Flynn, sorti en 1928;
 Early to Bed, un film de Ludwig Berger, sorti en 1933;
 Vingt-cinq ans de fiançailles (Early to Bed), un film américain de Norman Z. McLeod, sorti en 1936;
 Bonne nuit Donald (Early to Bed), un court métrage d'animation américain des studios Disney, sorti en 1941.

Court métrage de Disney (titre anglais)